Stanley (Carolina do Norte)
Stanley (Dacota do Norte)
Stanley (Idaho)
Stanley (Iowa)
Stanley (Luisiana)
Stanley (cidade) — capital das Ilhas Malvinas

Outros
Stanley (veículo) — veículo robótico criado pela Universidade de Stanford
Stanley Black & Decker — fabricante de ferramentas

Desambiguações de topônimos